Діахронізм - від грецького δια - крізь, χρονοσ - час.

Діахронізм у геології: Формація, що включає породи з різних епох, існування в межах єдиної геологічної формації областей породи, що накладалися одна на одну в різні части, наприклад, через дію моря, що поступово накривало масу суші.

Діахронізм у мовознавстві: Вивчення того, як мови та сім'ї мов змінюються з часом, на відміну від синхронізму чи описової лінгвістики, що вивчає мову в окремий момент часу.

Діахронізм у літературознавстві: Наступність, успадковані явища, що переходять від однієї епохи до іншої, пов'язуючи їх, наприклад, перехід стилів, поетики від класицизму до романтизму тощо.